Полоскун:
Полоскуны () — один из родов жуков-плавунцов из подсемейства Dytiscinae.
 Енот-полоскун
 Багамский енот